Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
 Purley (Londen) - wijk in Croydon
 Purley on Thames - in Berkshire

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Purley (North Carolina)
 Purley (Texas)

Personen
 David Purley - Brits Formule 1-coureur